

Geografia
 Rondanini – abitanti di Mezzano Rondani

Persone
 Fabio Rondanini – polistrumentista, compositore e arrangiatore italiano
 Franco Rondanini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Maria Laura Rondanini – attrice italiana